Kyndlar (Satureja) är ett släkte i familjen Kransblommiga växter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 
 
 

Kransblommiga växter